Voici la liste des planètes mineures numérotées de 471001 à 472000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 471001 à 472000

471001-471100

471101-471200

471201-471300

471301-471400

471401-471500

471501-471600

471601-471700

471701-471800

471801-471900

471901-472000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000